Rallier du Baty peut désigner :
 Toussaint-François Rallier du Baty, (1665-1734), maire de Rennes de 1696 à 1733,
 place Rallier-du-Baty à Rennes
 Raymond Rallier du Baty (1881-1978) un navigateur français,
 Péninsule Rallier du Baty, situé au sud-ouest de la Grande Terre, île française de l'archipel des îles Kerguelen.
 Massif Rallier du Baty, massif de l'île de Grande Terre, dans l'archipel des Kerguelen. 
 Mont Henri Rallier du Baty, montagne de l'archipel des Kerguelen, point culminant du massif Rallier du Baty, sur la péninsule Rallier du Baty.